Bieg na 100 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytuł mistrzowski obronił Jamajczyk Usain Bolt z czasem 9,79 s.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 10,16 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015). Zawodnicy bez minimum brali udział w preeliminacjach.

Rezultaty

Preeliminacje 
 Awans: 3 najlepszych z każdego biegu (Q) + 3 z najlepszymi czasami (q).
Bieg 1: -0,8 m/s, Bieg 2: -0,3 m/s, Bieg 3: -0,6 m/s

Eliminacje 
 Awans: 3 najlepszych z każdego biegu + 3 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Wiatr: Bieg 1: −0,1 m/s, Bieg 2: −1,4 m/s, Bieg 3: −0,3 m/s, Bieg 4: +0,5 m/s, Bieg 5: +0,3 m/s, Bieg 6: +2,1 m/s, Bieg 7: −0,2 m/s

Półfinały 
Awans: Dwóch najlepszych z każdego biegu (Q) oraz dwóch z najlepszymi czasami (q).
Wiatr: Bieg 1: −0,4 m/s, Bieg 2: +0,9 m/s, Bieg 3: −0,4 m/s

Finał 
Wiatr: −0,5 m/s

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Bieg na 100 metrów mężczyzn